Salter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John William Salter
 Terence Macleane Salter